Фаши́стская Ита́лия () — Королевство Италия при фашизме. Королевство Италия управлялось Национальной фашистской партией с 1922 по 1943 год с Бенито Муссолини на должности премьер-министра. Фашисты установили авторитарное правление и подавили политическую и интеллектуальную оппозицию, продвигая экономическую модернизацию, традиционные социальные ценности и сближение с Римско-Католической церковью. 

В 1922 году Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии, положив начало периода правления Национальной фашистской партии. В конце 1930-х годов фашистское правительство начало проводить более агрессивную внешнюю политику. В том числе войны против Эфиопии и Албании, растущую экономическую автаркию, и подписание с нацисткой Германией «Стального пакта».

Италия была одной из ведущих членов держав «оси» во Второй мировой войне, сражаясь на нескольких фронтах с первоначальным успехом. Однако после поражений в Африке и на советском фронте, а также последующей высадки союзников на Сицилии король Виктор Эммануил III сверг и арестовал Муссолини. Новое правительство подписало перемирие с союзниками в сентябре 1943 года. Нацистская Германия с итальянскими фашистскими силами захватила контроль над северной половиной Италии и освободила Муссолини, создав Итальянскую социальную республику, коллаборационистское марионеточное государство, возглавляемое Муссолини и его сторонниками. Как следствие, страна погрузилась в гражданскую войну, в которой итальянская армия и движение Сопротивления сражались с силами Социальной республики и её немецкими союзниками. 

Гражданская война окончилась победой Италии и освобождением её территорий от немецкой оккупации. Муссолини в её ходе был убит. Вскоре после гражданской войны был проведён референдум о том, останется ли Италия монархией или станет республикой. По итогам референдума, Италия была преобразована в современную Итальянскую Республику.

История 
По мнению американского исследователя Стэнли Пейна, фашистский режим в Италии прошёл через несколько относительно самобытных этапов.

 Первый этап (1922—1925) — фактическое продолжение действия парламентской системы, хотя и с «юридически организованной исполнительной диктатурой».
 Второй этап (1925—1929) — построение собственно фашистской диктатуры.
 Третий этап (1929—1934) характеризовался меньшим интервенционизмом во внешней политике.
 Четвёртый этап (1935—1940) характеризовался агрессивной внешней политикой: Вторая итало-эфиопская война, когда войска вторглись на территорию Эфиопии с территории итальянских колоний Эритреи и Сомали; конфронтация с Лигой наций, приведшая к санкциям; растущая экономическая автаркия; вторжение в Албанию; и подписание с Германией Стального пакта.
 Пятым этапом (1940—1943) была сама Вторая мировая война, закончившаяся военным поражением.
 Шестым и заключительным этапом (1943—1945) было правительство Итальянской социальной республики под контролем Германии.

Предпосылки 
Большое влияние на развитие фашизма в Италии оказало Красное двухлетие 1919—1920, возникшее под влиянием происходившей в России революции, когда рабочие по всей Италии стали занимать заводы и фабрики, устанавливая на них свою власть. В это время все более широкие круги итальянской буржуазии стали терять веру в либеральное государство и парламентаризм.

Обстановка в Италии после Первой мировой войны 

Как считал итальянский народ, за своё участие в Первой мировой войне Италия заплатила огромную цену, но не получила обещанного. Италия вступила в Первую мировую войну на стороне впоследствии победившей Антанты после подписания 26 апреля 1915 года Лондонского договора с Великобританией, Россией и Францией. Договор предусматривал в случае победы в войне передачу Италии территорий Австро-Венгрии с преимущественно итальянским населением и части региона Далмация, а также предоставление протектората над частью территории Албании, признание её суверенитета над оккупированными в 1912 году островами Додеканес, увеличение колониальных владений в Африке в случае раздела Францией и Великобританией африканских колоний Германии, передачу части турецкой территории в случае раздела Турции. Война стоила Италии не только огромных человеческих потерь (680 тысяч человек были убиты и ещё 1,05 миллиона ра­не­ны­), но и материальных (26 % от общего числа национальных богатств).

После войны Италия стала «по­бе­ж­дён­ной сре­ди по­бе­ди­те­лей». Она столкнулась с глубоким экономическим кризисом, проблемами с кон­вер­сией предприятий, увеличением государственного долга и быстрой инфляцией. Массовый характер приобрела без­ра­бо­ти­ца, в том числе сре­ди де­мо­би­ли­зованных сол­дат и офи­це­ров, зна­чи­тель­но сни­зил­ся уро­вень жиз­ни ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.

Лондонский договор 1915 года был аннулирован Версальским мирным договором 1919 года. Не все территориальные притязания Италии были удовлетворены. Так, Далмация была включена в состав нового государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев. Особое негодование в Италии вызвала передача Королевству сербов, хорватов и словенцев города Фиуме (ныне Риека), 90 % населения которого составляли этнические итальянцы.

Появление фашизма 
В 1914 году Бенито Муссолини был изгнан из Итальянской социалистической партии после того, как призвал к вмешательству Италии в войну против Австро-Венгрии. До Первой мировой войны Муссолини выступал против воинской повинности, протестовал против итальянской оккупации Ливии и был редактором официальной газеты Социалистической партии Avanti!. В 1914 году националистический настрой Муссолини позволил ему собрать средства у Ansaldo (фирмы по производству вооружений) и других компаний для создания своей газеты Il Popolo d'Italia, которая стала провоенной. Союзные державы, стремящиеся втянуть Италию в войну, помогали финансировать газету. Позже, после войны, это издание станет официальной газетой фашистского движения. Во время войны Муссолини служил в армии и однажды был ранен.

После окончания войны и заключения Версальского мирного договора в 1919 году Муссолини создал фашистскую организацию Итальянский союз борьбы (Fasci italiani di combattimento) на основе действовавшего с 1914 года «Союза революционного действия» (Fascio d`acione rivoluzionaria). Первоначально в нём доминировали патриотически настроенные социалисты и ветераны-синдикалисты, которые выступали против пацифистской политики Итальянской социалистической партии. У организации была платформа, более склонная к левым, обещавшая социальную революцию, пропорциональное представительство на выборах, избирательное право женщин (частично реализованное в 1925 году) и разделение сельской частной собственности, принадлежащей поместьям. Движение также отличалось от более позднего фашизма тем, что выступало против цензуры, милитаризма и диктатуры. Муссолини утверждал, что они «прежде всего либертарианцы, любящие свободу для всех, даже для наших врагов», и сказал, что свобода мысли и слова — это одни из «высших проявлений человеческой цивилизации».

15 апреля 1919 года группа членов союза борьбы атаковала офисы Avanti!. Это было первое насильственное действие организации. Не найдя большой общественной поддержки, и на выборах в ноябре 1919 года движение потерпело тяжёлое поражение. Из 270 тысяч человек, голосовавших в Милане, за Итальянский союз борьбы отдали свои голоса всего около 5 тысяч. Его единомышленники, баллотировавшиеся в других округах, также не смогли привлечь голоса избирателей. Представителям организации не удалось завоевать ни одного депутатского мандата. После оглашения итогов выборов противники Муссолини пронесли по Милану гроб со свечами, имитируя его похороны. Социалистические газеты насмехались над поражением.

В 1920 году Джованни Джолитти вернулся на пост премьер-министра (ранее уже четырёхкратно занимая эту должность). Год спустя правительство Джолитти стало нестабильным, а растущая социалистическая оппозиция ещё больше поставила под угрозу его правительство. Джолитти верил, что фашистов можно приструнить и использовать для защиты государства от социалистов. Он решил включить фашистов в избирательный список на выборах в мае 1921 года. На выборы представители Итальянского союза борьбы пошли в составе  — политической партии Джолитти. Блок завоевал 105 депутатских мандатов, из которых 35 получили фашисты.

В конце 1920 года в Итальянском союзе борьбы состояло 20 615 человек в 88 отделениях. Год спустя — 249 036 человек в 834 отделениях. Примерно каждый второй фашист был ветераном войны. В союз также вступали землевладельцы, владельцы магазинов, служители культа, учителя. Новая идеология привлекла молодёжь: примерно каждый десятый был студентом, а каждый четвёртый был младше 21 года — возраста, с которого можно было голосовать на выборах. Муссолини объявил свою партию «партией молодых».

С конца 1920 года фа­ши­ст­ские от­ря­ды на­ча­ли ши­ро­ко при­ме­нять ме­то­ды на­си­лия и тер­ро­ра. В 1921 стали воз­ник­ать фа­ши­ст­ские проф­сою­зы; к концу 1922 года они на­счи­ты­ва­ли свыше одного миллиона чле­нов и пре­тен­до­ва­ли на еди­но­лич­ное предста­ви­тель­ст­во ра­бо­че­го дви­же­ния.

Бенито Муссолини стал депутатом, получив на выборах 1921 года 350 тысяч голосов — в 70 раз больше, чем в 1919. 24 июня 1921 года он поделился с парламентариями своими взглядами на отношения с Ватиканом, подверг критике политику правительства по отношению к немцам и славянам в Южном Тироле и Истрии, призвал правительство поддержать позицию папы римского относительно будущего Палестины (возможность создания еврейского государства при условии охраны христианских святынь) и выступил против «системы Ленина».

Строительство фашистского режима 

После выборов 1921 года популярность фашистской идеологии в Италии продолжала расти. 9 ноября на съезде Итальянского союза борьбы было объявлено о его преобразовании в Национальную фашистскую партию. Тот факт, что в парламент смогли пройти лишь 35 фашистов, не устраивал Муссолини. 24 октября 1922 года на фашистском митинге в Неаполе, собравшем несколько десятков тысяч человек, Муссолини пригрозил «пойти маршем на Рим», если власть не будет передана фашистам добровольно.
«Настало время фашистам управлять Италией. Или власть будет передана нам добровольно, или мы пойдём маршем на Рим и сами захватим её в свои руки».

Не получив на требования ответа, 27 октября 1922 года Национальная фашистская партия опубликовала воззвание к итальянскому народу о начале марша на Рим. Несколько десятков тысяч фашистов устремились в Рим, угрожая взять власть насильственным путем. Фашисты заявляли, что намерены восстановить закон и порядок. Под руководством Муссолини они потребовали отставки премьер-министра Луиджи Факты и назначения Муссолини премьер-министром. Хотя итальянская армия была гораздо лучше вооружена, чем фашистские формирования, итальянское правительство под руководством короля Виктора Эммануила III столкнулось с политическим кризисом. Король был вынужден решить, какое из двух соперничающих движений в Италии сформирует новое правительство: фашисты Муссолини или Итальянская социалистическая партия, в конечном счёте решив поддержать фашистов. 30 октября Муссолини приезжает в Рим и после аудиенции у короля формирует правительство, в котором помимо поста премьер-министра отводит себе должности министра иностранных и внутренних дел. 31 октября Муссолини официально вступил в должность премьер-министра. Либералы тогда рассматривали приход фашистов к власти как временное явление, которое позволит расправиться с коммунистами и социалистами. 15 декабря основывается Большой фашистский совет, возглавляемый Муссолини. Юридически не обладая законодательной властью (декреты издавал король, а законы — парламент), совет всё же выполнял и законодательные функции. Он контролировал разработку декретов и законов до их представления в парламент, выступал с законодательной инициативой. В ряде случаев санкционировал декреты и декларировал документы конституционного характера. Фактически он контролировал всю деятельность правительства.

В 39 лет Муссолини был молод по сравнению с другими итальянскими и европейскими лидерами. Его стали называть дуче (Il Duce). Был создан культ личности, который изображал его как спасителя нации, чему способствовала и его личная популярность, которой он уже пользовался у итальянцев. Она сохранялась до тех пор, пока Италия не столкнулась с непрерывными военными поражениями во Второй мировой войне. 

С при­хо­дом фа­ши­стов к вла­сти уча­сти­лись слу­чаи по­гро­мов в ре­дак­ци­ях со­циа­ли­стических и ка­то­лических га­зет и жур­на­лов, под­жо­гов, на­лё­тов на коо­пе­ра­ти­вы, до­ма куль­ту­ры и так далее. Удар­ной си­лой фа­ши­стов ста­ла со­з­дан­ная в начале 1923 года Доб­ро­воль­ная ми­ли­ция национальной безо­пас­но­сти (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale). Дей­ст­вия сто­рон­ни­ков Мус­со­ли­ни вы­зва­ли про­тест да­же в тех сло­ях на­се­ле­ния, ко­то­рые до это­го поддерживали фашизм. 

Придя к власти, Муссолини сформировал законодательную коалицию с националистами, либералами и популистами. Однако доброжелательность фашистов к парламентской демократии быстро угасла: коалиция Муссолини в 1923 году приняла Закон Ачербо. Закон давал партии, собравшей наибольшее количество голосов (не менее 25 %), право на две трети мест в Палате депутатов. Оставшиеся места должны были распределяться между другими партиями. Выборы 1924 года проводились в условиях фашистского террора. После выборов депутат-социалист Джакомо Маттеотти, призвавший отменить выборы из-за нарушений, был убит. Ги­бель Мат­те­отти вы­зва­ла в Италии по­ли­тический кри­зис. 13 июня 1924 года депутаты оп­по­зиционных пар­тий по­ки­ну­ли пар­ла­мент и об­ра­зо­ва­ли антифашистский Авентинский блок. Од­на­ко они от­ка­за­лись при­звать на­се­ле­ние к все­об­щей за­бас­тов­ке с це­лью свер­же­ния фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Не­ре­ши­тель­ность чле­нов бло­ка позво­ли­ла пар­тии Мус­со­ли­ни удер­жать­ся у вла­сти и при­сту­пить к ещё бо­лее жё­ст­ко­му по­дав­ле­нию оп­по­зи­ции. Кон­со­ли­да­ция фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма со­про­во­ж­да­лась ли­к­ви­да­ци­ей всех эле­мен­тов де­мо­кра­тии, пе­ре­ро­ж­де­ни­ем кон­сти­ту­ци­он­но­го государства в то­та­ли­тар­ное, ос­но­ван­ное на лич­ной дик­та­ту­ре и вла­сти од­ной пар­тии. В но­ябре 1926, по­сле оче­ред­но­го по­ку­ше­ния на Мус­со­ли­ни, в стра­не бы­ли вве­де­ны в дей­ст­вие чрез­вы­чай­ные за­ко­ны, фак­ти­че­ски за­пре­ще­ны все по­ли­тические пар­тии (кро­ме фашистской), не­фа­шист­ские проф­сою­зы, де­мо­кра­тическая прес­са. Для борь­бы с про­тив­ни­ка­ми ре­жи­ма вла­сти соз­да­ли тай­ную по­ли­цию ОВРА и Специальный трибунал безопасности государства. На­ча­лись по­ли­тические про­цес­сы, од­ним из пер­вых стал про­цесс над ком­му­ни­ста­ми (июнь 1928).

Таким образом, Муссолини устранил почти все сдержки и противовесы в своей власти. В 1926 году Муссолини принял закон, который объявлял его ответственным только перед королем и делал его единственным человеком, способным определять повестку дня парламента. Местная автономия была уничтожена; назначенные подесты заменили мэров общин и советы. Вскоре после того, как в 1928 году все остальные партии были запрещены, парламентские выборы были заменены плебисцитом, в ходе которого Большой фашистский совет выдвигал единый список кандидатов. Муссолини обладал огромной политической властью. Король был номинальным главой и выполнял церемониальные функции. Однако он сохранил за собой право отстранять премьер-министра если Большой совет сочтёт это необходимым, что и произошло в 1943 году.

В 1927 году фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло «Хар­тию тру­да». Она формулировала основные принципы переустройства государства на корпоративных началах, имевшего целью усиление и расширение вмешательства фашистского государства в отношения между рабочими и работодателями с целью предотвращения социальных конфликтов.

В це­лях ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций фа­шист­ско­го ре­жи­ма и за­вое­ва­ния под­держ­ки пап­ст­ва пра­ви­тель­ст­во Мус­со­ли­ни за­клю­чи­ло в 1929 году со Святым Пре­сто­лом Ла­те­ран­ские со­гла­ше­ния. В со­от­вет­ст­вии с эти­ми со­гла­ше­ния­ми бы­ло соз­да­но государство Ва­ти­кан, а па­па Пий XI при­знал Италию.

В сентябре 1934 года Муссолини принял закон «О военизации итальянской нации», который предусматривал двухлетнее допризывное военное образование, обязательные военные сборы в течение 10 лет после окончания службы в армии, пребывание в запасе до 55 лет и так далее. Непосредственное управление военным, морским и авиационным министерствами также перешли к Муссолини. Идеология фашизма подталкивала его к внешнеполитической активности. Бенито Муссолини с начала своего правления провозгласил курс на создание великой Итальянской империи по типу Римской. В его планы входило установление контроля над средиземноморским бассейном и севером Африки. Он обещал народу уравнять Италию с основными колониальными империями: Великобританией и Францией.

Целью Италии стало единственное независимое государство Африки — Абиссиния (или Эфиопская Империя). В конце XIX века Италией уже предпринималась попытка завоевать эту страну (Первая итало-эфиопская война). Она закончилась поражением итальянских сил под Адуа 1 марта 1896 года. Воспоминание об этой неудаче были очень болезненными для Муссолини. 26 мая 1935 года итальянцы спровоцировали инцидент на границе Эфиопии (инцидент у колодца Уал-Уал), который был урегулирован.

Муссолини начал подготовку к вторжению в Абиссинию ещё с 1925 года. В 1932 на совещании с министром колоний генералом Эмилио Де Боно он заявил, что абиссинский вопрос должен быть решён к 1936 году.

В 1933—1936 годах численность итальянской армии увеличилась до 1,3 миллионов человек. В итальянской прессе развернулась кампания по инфернализации Абиссинии — её даже называли «пистолетом, направленным в сердце Италии». 5 февраля 1935 года был отдан первый приказ о мобилизации итальянской армии. В марте 1935 года было названо и приблизительное количество войск, которые нужно было использовать против Абиссинии — около 300 тысяч человек (одну третью часть из которых должны были составить колониальные части армии — аскари), 300—500 самолётов. С лета 1935 года Абиссиния также начала подготовку к войне — в церквях стали читать проповеди о борьбе за независимость, феодальные вожди начали собирать ополчения. В октябре 1935 ар­мия Италии втор­глась в Эфио­пию. По­сле её за­хва­та, 9 мая 1936 года, Италия бы­ла объ­яв­ле­на им­пе­ри­ей, а итальянский король Виктор Эммануил III стал императором Эфиопии (негусом).

Воинственность Италии привела к её изоляции в Лиге Наций. Большой фашистский совет 11 декабря 1937 года объявил о решении Италии покинуть Лигу.

При­ход к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 на­ци­ст­ской пар­тии, от­кры­то по­ста­вив­шей во­прос о пе­ре­смот­ре гра­ниц в Ев­ро­пе и ре­ви­зии вер­саль­ско-ва­шинг­тон­ской сис­те­мы международных отношений, сти­му­ли­ро­вал экс­пан­сио­ни­ст­ские уст­рем­ле­ния итальянского фа­шиз­ма. Со­вме­ст­ная с нацистской Гер­ма­ни­ей ин­тер­вен­ция в Ис­па­нии в ходе гражданской войны ус­ко­ри­ла сбли­же­ние страны с Гер­ма­ни­ей. В октябре 1936 они под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о по­литическом со­труд­ни­че­ст­ве («ось Бер­лин — Рим»), по ко­то­ро­му Сре­ди­зем­ное море при­зна­ва­лось сфе­рой ин­те­ре­сов Италии, а Гер­ма­нии пред­став­ля­лась воз­мож­ность ус­та­нов­ле­ния «но­во­го по­ряд­ка» в Центральной Ев­ро­пе. В но­ябре 1937 Италия при­сое­ди­ни­лась к «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­му пак­ту».

В апреле 1939 года Италия вторглась в Албанию и оккупировала её, а 22 мая за­клю­чи­ла с Гер­ма­ни­ей «Сталь­ной пакт», ко­то­рый офор­мил их во­енный со­юз. Он содержал обязательства сторон о взаимопомощи и союзе в случае военных действий с любой третьей страной, договорённости о широком сотрудничестве в военной и экономической сферах. Пакт стал отправной точкой образовавшегося военно-политического блока Германии и Италии накануне начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война и падение фашистского режима 

Когда нацистская Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года, начав Вторую мировую войну, Муссолини публично заявил 24 сентября 1939 года, что у Италии есть выбор: вступить в войну или оставаться нейтральной, что привело бы к потере страной своего национального достоинства. Тем не менее, несмотря на свою агрессивную позицию, Муссолини несколько месяцев удерживал Италию вне конфликта. Муссолини сказал своему зятю графу Чиано, что он лично завидовал достижениям фюрера Германии Адольфа Гитлера и надеялся, что доблесть Гитлера будет замедлена контратакой союзников.

Разрабатывая военные планы, Муссолини и фашистский режим решили, что Италия будет стремиться аннексировать большие части Африки и Ближнего Востока, чтобы включить их в свою колониальную империю. Нерешительность сохранялась у маршала Пьетро Бадольо, который предупредил Муссолини, что в Италии слишком мало танков, бронемашин и самолётов, чтобы иметь возможность вести долгосрочную войну; Бадольо сказал Муссолини, что это «самоубийство» для Италии — ввязываться в европейский конфликт. Муссолини и фашистский режим в какой-то степени последовали совету и подождали, пока Германия вторгнется во Францию, прежде чем вмешаться.

Когда Франция пала в результате немецкого блицкрига, Италия объявила войну Франции и Великобритании 10 июня 1940 года, выполнив свои обязательства по «Стальному пакту». Италия надеялась завоевать Савойю, Ниццу, Корсику и французские африканские колонии Тунис и Алжир, но последнее стало невозможно, когда Германия подписала перемирие с французским полководцем Филиппом Петеном, основавшем вишистскую Францию, которая сохранила контроль над этими территориями. Это решение нацистской Германии возмутило фашистский режим Муссолини.

Единственной итальянской силой, которая беспокоила союзников, были Королевские военно-морские силы (Regia Marina), четвёртый по величине военно-морской флот в мире в то время. В ноябре 1940 года британский королевский флот предпринял внезапную воздушную атаку на итальянский флот в Таранто, в результате которой были выведены из строя основные военные корабли Италии.

Стре­мясь рас­ши­рить и ук­ре­пить свои по­зи­ции на Балканском полуострове, Италия 28 октября 1940 года на­па­ла на Гре­цию с тер­ри­то­рии Ал­ба­нии. Итальянские вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, и толь­ко в ре­зуль­та­те Бал­кан­ской кам­па­нии Германии 1941 Гре­ция ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. Итальянская ар­мия также уча­ст­во­ва­ла в ок­ку­па­ции Юго­сла­вии в 1941—1944 годах.

Продолжающиеся признаки подчинения Италии Германии возникли во время итало-греческой войны. Муссолини задумал войну с Грецией, в том числе чтобы доказать Германии, что Италия не второстепенная держава в союзе, а дееспособная империя. Когда же британская авиация предотвратила итальянское вторжение и позволила грекам отбросить итальянцев обратно в Албанию, Гитлер, правительство Германии и сам Муссолини, были разочарованы неудачными кампаниями Италии.

Германия неохотно начала Балканскую кампанию вместе с Италией, которая также привела к падению Королевства Югославии в 1941 году и уступке Далмации Италии. Муссолини и Гитлер одобрили создание Независимого государства Хорватия под управлением крайне националистической усташе. Чтобы получить поддержку Италии, усташи согласились уступить Италии основную центральную часть Далмации, поскольку там проживало значительное количество итальянцев, и различные острова Адриатического моря. Независимое государство Хорватия считало уступку островов Адриатического моря минимальной потерей, так как в обмен на эти уступки им было разрешено аннексировать всю современную Боснию и Герцеговину, что привело к преследованию там сербского населения. Официально Независимое государство Хорватия было королевством и итальянским протекторатом, которым правил член итальянского Савойского дома Томислав II из Хорватии. Правительством же руководил Анте Павелич, лидер усташей. Однако Италия удерживала военный контроль над всем побережьем Хорватии, что в сочетании с итальянским контролем над Албанией и Черногорией давало Италии полный контроль над Адриатическим морем. Движение усташей оказалось ценным для Италии и Германии как средство противодействия чекистам и коммунистическим югославским партизанам под командованием Иосипа Броз Тито, который выступал против оккупации Югославии.

Под руководством командующего итальянской армией Марио Роатты насилие в отношении гражданского населения Словении в провинции Любляна легко сравнялось с насилием немцев. Это были казни без суда и следствия, захваты заложников и их убийства, репрессии, концентрационные лагеря «» и «», сожжения домов и целых деревень. Роатта издал дополнительные специальные инструкции, в которых говорилось, что приказы о репрессиях должны «выполняться самым энергичным образом и без какого-либо ложного сострадания». По мнению историков  и Карло Спартако Каподжеко, ежегодный уровень смертности в итальянских концентрационных лагерях был выше, чем средний уровень смертности в нацистском концентрационном лагере «Бухенвальд» (который составлял 15%), по крайней мере, на 18%. 5 августа 1943 года монсеньор Йозе Сребнич, епископ Веглии (остров Крк), доложил папе Пию XII, что «свидетели, принимавшие участие в похоронах, недвусмысленно заявляют, что число погибших составляет не менее 3500 человек». Югославские партизаны совершили преступления против местного этнического итальянского население (истрийских  и далматинских итальянце) во время и после войны, включая фойбы. После войны Югославия, Греция и Эфиопия запросили экстрадицию 1200 итальянских военных преступников для суда, но крупных разбирательств добиться не удалось.

В 1940 году Италия вторглась в Египет и вскоре была отброшена далеко назад в Ливию силами Британского Содружества. Немецкая армия отправила отряд присоединиться к итальянской армии в Ливии, чтобы спасти колонию от британского наступления. Подразделения немецкой армии в составе Африканского корпуса под командованием генерала Эрвина Роммеля были опорой в кампании по вытеснению британцев из Ливии и в центральный Египет с 1941 по 1942 год. Победы в Египте были почти полностью приписаны стратегическому мастерству Роммеля. Итальянские войска в Северной Африке привлекали мало внимания средств массовой информации из-за их зависимости от превосходящего вооружения и опыта войск Роммеля. Какое-то время в 1942 году Италия, с официальной точки зрения, контролировала значительные территории вдоль Средиземного моря. С прекращением существования Вишистской Франции Италия получила контроль над Корсикой, Ниццой, Савойей и другими районами юго-западной Франции. Тем не менее, несмотря на официальные территориальные достижения, Итальянская империя к 1942 году была «бумажным тигром»: она была нестабильна, поскольку её экономика не смогла адаптироваться к условиям войны и бомбардировкам союзниками итальянских городов. Итальянские вой­ска ре­гу­ляр­но тер­пе­ли по­ра­же­ния и в Аф­ри­ке. В январе — мае 1941 года британские силы вы­тес­ни­ли италь­ян­цев из Британского Со­ма­ли, Ке­нии, Су­да­на, Эфио­пии, Итальянского Со­ма­ли, Эрит­реи. Британский флот на­нёс серь­ёз­ные по­ра­же­ния италь­ян­ско­му при Та­ран­то в но­ябре 1940 года и у мыса Ма­та­па­н в марте 1941. В Северной Аф­ри­ке итальянские вой­ска и при­быв­шие им на по­мощь вес­ной 1941 немецкие к маю 1943 бы­ли окон­ча­тель­но раз­гром­ле­ны. Немецкие и итальянские войска бежали из Северной Африки на Сицилию. 

Вме­сте с Гер­ма­ни­ей 22 июня 1941 года Италия объ­яви­ла вой­ну СССР. Пра­ви­тель­ст­во на­пра­ви­ло на советский фронт сна­ча­ла кор­пус, а за­тем ар­мию, которая на­счи­ты­ва­ла 10 ди­ви­зий об­щей чис­лен­но­стью около 200 тысяч человек. В хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы армия бы­ла раз­гром­ле­на советскими вой­ска­ми (свыше 85 тысяч уби­тых, про­пав­ших без вес­ти или по­пав­ших в плен, свыше 30 тысяч ра­не­ных и об­мо­ро­жен­ных), её ос­тат­ки бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Ита­лию. 

В Италии ост­ро ощу­щал­ся не­дос­та­ток про­дук­тов пи­та­ния, на­чал­ся фак­ти­че­ски при­ну­ди­тель­ный вы­воз итальянских ра­бо­чих на ра­бо­ту в Гер­ма­нию. Начали расти антифашистские настроения. В го­ро­дах Северной Италии вспых­ну­ли мас­со­вые ан­ти­фа­ши­ст­ские за­бас­тов­ки. Их куль­ми­на­ци­ей ста­ла все­об­щая мар­тов­ская за­бас­тов­ка 1943.

К 1943 году Италия терпела неудачу на всех фронтах: войска на советском фронте были разгромлены, Африканская кампания провалилась, Балканы оставались нестабильными, деморализованные итальянцы хотели прекращения войны. Король Виктор Эммануил III убеждал графа Чиано переступить через Муссолини, чтобы попытаться начать переговоры с союзниками. В середине 1943 года союзники (войска США и Великобритании) начали вторжение на Сицилию, чтобы выбить Италию из войны и закрепиться в Европе. Союзные войска высадились на Сицилии при незначительном первоначальном сопротивлении со стороны итальянских войск. Ситуация изменилась, когда союзники столкнулись с немецкими войсками, которые продержались некоторое время, прежде чем союзники захватили остров. Союзники стали неуклонно продвигались по Италии с небольшим сопротивлением со стороны деморализованных итальянских солдат, в то время как немецкие войска оказывали серьёзное сопротивление.

Муссолини потерял поддержку итальянского населения. В глазах всего мира Муссолини считался «Цезарем из опилок» за то, что он ввёл свою страну в войну с плохо оснащёнными и обученными вооружёнными силами, которые потерпели неудачу в бою. Неловкое положение Муссолини в Италии привело к тому, что король Виктор Эммануил III и даже члены фашистской партии пожелали смещения Муссолини. Первый этап его свержения произошел, когда Большой фашистский совет под руководством Дино Гранди проголосовал за то, чтобы попросить Виктора Эммануэля III возобновить свои конституционные полномочия — по сути, это был вотум недоверия Муссолини. 26 июля 1943 года Виктор Эммануэль официально уволил Муссолини с поста премьер-министра и заменил его маршалом Пьетро Бадольо. Муссолини был немедленно арестован. Когда радио распространило эту неожиданную весть, итальянцы решили, что война практически закончилась. Фашистские организации, которые в течение двух десятилетий клялись в своей верности дуче, хранили молчание — ни одна из них не предприняла никаких попыток выразить протест. Новое правительство Бадольо уничтожило последние элементы фашистского правительства, запретив фашистскую партию. Все основные фашистские органы, включая Большой совет, Специальный трибунал безопасности государства и палаты, были распущены.

Гражданская война 

Италия подписала перемирие с союзниками, положив конец своей войне с ними. Однако правление Муссолини в Италии не закончилось, поскольку немецкий батальон парашютистов, возглавляемый Отто Скорцени, освободил Муссолини из высокогорного отеля «Кампо Императоре», где он содержался под арестом. Гитлер поручил Муссолини создать Итальянскую социальную республику, немецкое марионеточное государство в части северной и центральной Италии, удерживаемой вермахтом. В результате страна погрузилась в гражданскую войну; новое роялистское правительство Виктора Эммануила III и маршала Бадольо создало итальянскую армию, флот и военно-воздушные силы, которые сражались бок о бок с союзниками до конца войны. Напротив, другие итальянские войска, лояльные Муссолини и его новому фашистскому государству, продолжали сражаться бок о бок с немцами в Национальной республиканской армии. Кроме того, крупное антифашистское итальянское движение сопротивления вело партизанскую войну против немецких и республиканских войск.

В вооружённые силы Итальянской социальной республики входили как лояльные Муссолини фашисты, так и вооружённые силы Германии. Муссолини обладал небольшой властью. Гитлер и немецкие вооружённые силы возглавили кампанию против союзников. Они были мало заинтересованы в сохранении Италии как нечто большее, чем буферная зона против вторжения союзников в Германию. Правительство Бадольо попыталось создать беспартийную администрацию, и многим политическим партиям было разрешено снова вести деятельность после многих лет запрета при фашизме. Они варьировались от либеральных до коммунистических партий, которые все были частью правительства. Итальянцы праздновали свержение Муссолини, и по мере того, как союзники захватывали все больше итальянской территории, итальянцы, выступавшие против немецкой оккупации, приветствовали союзников как освободителей.

Жизнь итальянцев в условиях немецкой оккупации была тяжелой, особенно в Риме. После подписания Италией перемирия с союзниками 8 сентября 1943 года граждане Рима вышли на улицы, скандируя «Viva la pace!» («Да здравствует мир!»). Немецкие власти арестовали оппозиционеров, многие были отправлены на принудительные работы. Граждане Рима, после освобождения, сообщили, что в течение первой недели немецкой оккупации Рима, имели место преступления против итальянских граждан. Немецкие солдаты грабили магазины и римских граждан под дулом пистолета. Немецкие власти ввели в Риме военное положение, требуя от всех граждан соблюдать комендантский час, запрещающий людям выходить на улицу после девяти часов вечера. Зимой 1943 года гражданам Рима было отказано в доступе к достаточному количеству продовольствия. Дрова и уголь были изъяты немецкими властями для раздачи немецким солдатам. Эти действия оставили граждан Рима жить в суровом холоде и на грани голода. Немецкие власти начали арестовывать трудоспособных римлян для использования на принудительных работах. 4 июня 1944 года немецкая оккупация Рима закончилась, поскольку немецкие войска отступили по мере продвижения союзников.

Муссолини был схвачен 27 апреля 1945 года итальянскими партизанами-коммунистами недалеко от швейцарской границы, когда он пытался бежать из Италии. На следующий день он был казнён за государственную измену по заочному приговору трибунала Комитета национального освобождения. Впоследствии тела Муссолини, его любовницы и примерно пятнадцати других фашистов были доставлены в Милан, где они были выставлены на всеобщее обозрение. Несколько дней спустя, 2 мая 1945 года, немецкие войска в Италии капитулировали.

Последующие события 

Правительство Бадольо просуществовало около девяти месяцев. 9 июня 1944 года его сменил на посту премьер-министра 70-летний лидер антифашистов Иваноэ Бономи. В июне 1945 года Бономи, в свою очередь, был заменён Ферруччо Парри, который, в свою очередь, уступил место Альчиду Де Гаспери 4 декабря 1945 года. Де Гаспери руководил переходом к республике после отречения Витторио Эмануэле III от престола 9 мая 1946 года. 18 июня 1946 года он ненадолго стал исполняющим обязанности главы государства и премьер-министра, но десять дней спустя уступил прежнюю должность временному президенту Энрико Де Николе.

2 июня 1946 года в Италии состоялся конституционный референдум о том, останется ли Италия монархией или станет республикой. По его итогам, Италия была преобразована в современную Итальянскую Республику.

Культура и общество 
Придя к власти, фашисты взяли курс на становление Италии однопартийным государством и интеграции фашизма во все аспекты жизни. Тоталитарное государство было официально провозглашено в «Доктрине фашизма»:«Фашистская концепция Государства всеобъемлюща; вне его не существует ни человеческих, ни духовных ценностей, либо они имеют ценность значительно меньшую. Понимаемый таким образом фашизм тоталитарен, и фашистское Государство — синтез и объединение, включающие в себя все ценности, — объясняет, развивает и придает силу всей жизни народа»

С концепцией тоталитаризма Муссолини и фашистский режим установили программу улучшения итальянской культуры и общества, основанную на Древнем Риме, личной диктатуре и некоторых футуристических аспектах итальянских интеллектуалов и художников. При фашизме определение итальянской национальности основывалось на милитаристской основе и фашистском идеале «нового человека», согласно которому лояльные итальянцы избавлялись бы от индивидуализма и автономии, считали себя составной частью итальянского государства и были готовы пожертвовать своей жизнью за это. В таком тоталитарном обществе только фашисты могут считаться «настоящими итальянцами», а членство и поддержка фашистской партии были необходимы для получения «полного гражданства». Те, кто не присягал на верность фашизму, изгонялись из общественной жизни и могли не устроиться на работу из-за этого. Фашистское правительство также обратилось к итальянцам, живущим за границей, чтобы они поддержали фашистское дело и отождествляли себя с Италией, а не с местами их проживания. Несмотря на усилия по формированию новой культуры для фашизма, усилия фашистской Италии не были такими радикальными или успешными по сравнению с другими однопартийными государствами, такими как нацистская Германия и СССР, в создании новой культуры.

Пропаганда Муссолини боготворила его как спасителя нации, а фашистский режим пытался сделать его вездесущим в итальянском обществе. Бо́льшая часть привлекательности фашизма в Италии была основана на культе личности Муссолини и его популярности. Страстное ораторское искусство и культ личности Муссолини были продемонстрированы на огромных митингах и парадах его чернорубашечников в Риме, которые послужили источником вдохновения для Адольфа Гитлера и нацистской партии в Германии.

Фашистский режим установил пропаганду в кинохронике, радиовещании и нескольких художественных фильмах, преднамеренно одобряющих фашизм. В 1926 году были приняты законы, требующие, чтобы пропагандистские кинохроники демонстрировались перед показом всех художественных фильмов в кинотеатрах. Эти кинохроники более эффективно воздействовали на публику, чем пропагандистские фильмы или радио, поскольку в то время у немногих итальянцев были радиоприёмники. Фашистская пропаганда широко присутствовала в плакатах и искусстве, спонсируемом государством. Однако художники, писатели и издатели не подвергались строгому контролю: они подвергались цензуре только в том случае, если они открыто выступали против государства. Постоянно подчеркивалась мужественность «нового итальянца», подчеркивая агрессию, мужественность, молодость, скорость и спорт. Женщины должны были заботиться о материнстве и не вмешиваться в общественные дела.

Антисемитизм 

К началу XX века в Италии практически не было антисемитизма: евреи, в целом, были интегрированы в итальянское общество.

Несмотря на отдельные антисемитские высказывания, первоначально правительство Муссолини формально не нарушало равноправия евреев. Многие евреи даже вступали в фашистскую партию. В начале 1920-х годов Муссолини написал статью, в которой утверждал, что фашизм никогда не поднимет «еврейский вопрос» и что «Италия не знает антисемитизма, и мы верим, что она никогда его не узнает». Он также уточнил: «Давайте надеяться, что  будут продолжать быть достаточно благоразумными, чтобы не порождать к антисемитизму в единственной стране, где его никогда не существовало». В 1932 году во время беседы с Эмилем Людвигом Муссолини назвал антисемитизм «немецким пороком» и заявил: «В Италии „еврейского вопроса“ не было и не могло быть в стране со здоровой системой правления». Несколько раз Муссолини положительно отзывался о евреях и сионистском движении. Муссолини изначально отверг нацистский расизм, особенно идею господствующей расы, как «вопиющую бессмыслицу, глупость и идиотизм».

В 1933 году к власти в Германии , и антисемитизм в фашистской партии стал неуклонно расти. Муссолини несколько лет пытался соблюсти баланс между отношениями со странами Запада с одной стороны, и с Германией — с другой. В 1936 году Италия окончательно отвернулась от Запада и укрепила отношения с Германией. Основным источником трений между нацистской Германией и фашистской Италией была позиция Италии в отношении евреев. В первые годы своего пребывания на посту фашистского лидера, Муссолини не занимал твёрдой позиции в отношении евреев, и его официальные позиции колебались и смещались в соответствии с политическими требованиями различных фракций фашистского движения, вместо того, чтобы иметь какую-либо конкретную позицию. Из 117 первоначальных членов Итальянского фронта борьбы пятеро были евреями. С первых лет существования движения, существовало небольшое число видных открыто антисемитских фашистов, таких как Роберто Фариначчи. Только в 1936 году Муссолини выступил со своим первым письменным осуждением евреев, заявив, что антисемитизм возник только потому, что евреи стали слишком доминировать на руководящих должностях в странах, и утверждал, что евреи стремились «полностью изгнать» христиан из общественной жизни. Итальянский фашизм тогда перешёл на позиции воинствующего антисемитизма. В сентябре 1938 года Италия приняла расовые антисемитские законы, схожие с Нюрнбергскими в Германии. Иностранным евреям было приказано покинуть страну.

После вступления Италии во Вторую мировую войну Муссолини усилил антиеврейские меры в Италии. Множество иностранных евреев, не покинувших страну в 1938 году, были посажены в тюрьму. Министерство внутренних дел Италии приказало создать 43 лагеря для «враждебных иностранцев» (в том числе иностранных евреев) и политических противников фашистского режима. Однако они были далеки от нацистских лагерей. Муссолини, уже будучи полностью зависимым от Гитлера, не мог позволить себе остановить программу преследования евреев в Италии, хотя был против депортации итальянских евреев в немецкие лагеря смерти. Однако итальянцы помогали евреям, проживающим на оккупированных Италией территориях. В 1942 году, когда немцы начали массово отправлять евреев на восток, итальянские военные стали спасать евреев на управляемых ими территориях. Итальянцы спасли порядка 40 000 евреев за пределами Италии. Когда в 1943 году режим Муссолини пал, часть Италии оккупировала Германия. Это ознаменовало начало Холокоста для итальянских евреев.

Образование 
Муссолини использовал образование для укрепления фашистского режима. Интеллектуальная, образовательная и социальная мобилизация были направлены на воспитание «образцовых граждан», верных воле государства и его лидера. В 1926 году с учреждением  научные и культурные организации были взяты под контроль государства. В 1937 году была создана молодёжная организация «Итальянская ликторская молодёжь». В её состав входили мальчики от 6 до 21 года и девочки от 9 до 17 лет.

Фашистское правительство одобрило жёсткую образовательную политику в Италии, направленную на ликвидацию неграмотности, которая в то время была серьёзной проблемой в Италии. Правительство изменило минимальный возраст окончания школы с двенадцати до четырнадцати лет. За посещаемостью занятий строго следили. Первый министр образования фашистского правительства с 1922 по 1924 год Джованни Джентиле рекомендовал, чтобы политика в области образования была сосредоточена на внушении учащимся фашизма и воспитании молодёжи в духе уважения к властям и послушания им. В 1929 году политика в области образования сделала важный шаг к тому, чтобы полностью подчиниться программе идеологической обработки. В том году фашистское правительство взяло под свой контроль все учебники, все учителя средней школы должны были принести клятву верности фашизму. Детей стали учить тому, что они обязаны быть такими же верными фашизму, как и Богу. В 1933 году все преподаватели университетов должны были быть членами Национальной фашистской партии. С 1930-х по 1940-е годы образование в Италии было сосредоточено на истории Италии, демонстрируя Италию как силу цивилизации в римскую эпоху, демонстрируя возрождение  и борьбу за независимость и единство Италии во время Рисорджименто. В конце 1930-х годов, фашистское правительство скопировало систему образования нацистской Германии в вопросе физической подготовки и начало программу, направленную на укрепление физического здоровья итальянцев.

Экономика 

Ещё в 1919 году Муссолини объявил, что цель фашистской партии — возврат к корпорациям. В программе партии, принятой в 1921 году, она объявляла о своём стремлении направить корпорации в национальное русло; корпорации должны выражать национальную солидарность и выступать средством развития производства. Будущий министр юстиции Италии , составивший профсоюзное и корпоративное законодательство режима, считал, что современное национальное государство должно придерживаться идее капитализма и синдикализма. Государство должно принуждать трудящихся и капиталистов к союзу, создавая корпорации. Министр корпораций Джузеппе Боттаи писал в 1928 году: «Корпоративное государство или — что одно и то же — фашистское государство означает такой правопорядок, посредством которого государство главенствует над профсоюзами и использует их, превращая их в корпорации, то есть орудие общих интересов, и на этом фундаменте возводит всё верховное политическое здание». В 1920—1930 годах в некоторых европейских странах стали предприниматься попытки реализовать корпоративистские идеи государства. Однако наиболее полно они воплотились в фашистской Италии.

После того, как Великая депрессия обрушилась на мировую экономику в 1929 году, фашистский режим последовал примеру других стран во введении протекционистских тарифов и попытался задать направление экономике. В 1930-х годах правительство увеличило производство пшеницы и сделало Италию самодостаточной в этой отрасли, прекратив её импорт из Канады и США. Однако перевод сельскохозяйственных земель под производство пшеницы сократил производство овощей и фруктов. Несмотря на увеличение производства пшеницы, ситуация для крестьян не улучшилась, поскольку 0,5 % итальянского населения владели 42 % всех сельскохозяйственных земель в Италии, доходы крестьян не увеличивались, в отличие от налогов. Великая депрессия привела к росту безработицы с 300 000 до 1 миллиона в 1933 году. Это также привело к 10-процентному падению реальных доходов и сокращению экспорта. Однако Италия во время депрессии жила лучше, чем большинство западных стран: её службы социального обеспечения серьёзно уменьшили последствия депрессии. Промышленный рост с 1913 по 1938 год был даже больше, чем в Германии за тот же период времени. Только в Великобритании и скандинавских странах в этот период наблюдался более высокий промышленный рост.

Колониальная экспансия Италии в Эфиопию в 1936 году оказала негативное влияние на экономику Италии. Бюджет колонии Итальянская Восточная Африка в 1936—1937 финансовом году запросил у Италии 19,136 миллиарда лир на создание необходимой инфраструктуры для колонии. В то время весь доход Италии в том году составил всего 18,581 миллиарда лир.

Технологии 

В 1933 году Италия добилась многочисленных технологических достижений. Фашистское правительство потратило большие суммы денег на технологические проекты, такие как строительство нового океанского лайнера «Рекс», который в 1933 году преодолел Атлантику в рекордный срок — четыре дня, разработку гидросамолёта , который в 1933 году стал самым быстрым гидросамолётом в мире. В 1933 году член фашистского правительства Итало Бальбо, который также был лётчиком, совершил трансатлантический перелёт в Чикаго на Всемирную выставку.

Историография 
Бо́льшая часть историографических споров сосредоточена на резко противоречивых интерпретациях фашизма и режима Муссолини. Левые писатели 1920-х годов, следуя примеру марксистского теоретика Антонио Грамши (1891—1937), подчёркивали, что фашизм был формой капитализма. Фашистский режим контролировал написание и преподавание истории через центральную Комиссию исторических исследований (Giunta Centrale per gli Studi Storici) и контролирования доступа к архивам, а также спонсировал историков и учёных, которые были благосклонны к нему, таких как философ Джованни Джентиле и историки Джоаккино Вольпе и Франческо Салата. В октябре 1932 года режимом была спонсирована крупная Выставка фашистской революции, играющая роль фашистской пропаганды.

После войны в большинстве историографий Муссолини описывался в крайне негативном ключе. Исключением был историк  (1929—1996), чья биография Муссолини, состоящая из четырёх томов и 6000 страниц, остаётся наиболее исчерпывающим исследованием государственных и частных документов об итальянском фашизме и служит основным ресурсом для учёных. Де Феличе утверждал, что во внутренних вопросах Муссолини был революционным модернизатором, но прагматиком во внешней политике. В 1990-х годах начались исследования, в которых рассматривался вопрос о восприятии фашизма обществом с точки зрения эстетизация и сакрализация политики. К XXI веке, устоявшийся «антифашистский» послевоенный консенсус подвергся критике со стороны группы учёных-ревизионистов, которые представили более благоприятную и националистическую оценку роли Муссолини как внутри страны, так и за рубежом. Продолжаются споры из-за отсутствия консенсуса среди учёных, использующих конкурирующие интерпретации, основанные на ревизионистских, антифашистских, интенционалистских или культуралистских моделях истории.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

Книги и монографии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статьи

 
 
 
 
 
 
 
Первоисточники
 

Итальянское королевство (1861—1946)
Появились в 1922 году в Италии
Итальянский фашизм
Политика Италии
1920-е годы в Италии
1930-е годы в Италии
1940-е годы в Италии
Страны «оси» и их союзники